Miejscowości w Polsce: 
 Śniadowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Zakroczym 
 Śniadowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Śniadowo – stacja kolejowa tamże
 Śniadowo (Żniadowo) – wieś w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie mrągowskim w gminie Mrągowo.